Митрополи́т Кири́лл (, в миру Констанди́нос Мисьяку́лис ; ) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Кифисийский, Амарусийский и Оропский (с 2010).

Биография 
Родился 30 июля 1963 года в Афинах, в Греции.

Изучал право и богословие в Афинском университете.

3 октября 1991 года был пострижен в монашество с именем Кирилл в монастыре  и 4 октября 1991 года был рукоположен в сан иеродиакона митрополитом Керкирским Тимофеем (Тривизасом). Позднее перешёл в клир Афинской архиепископии и 28 ноября 1993 года был рукоположен в сан иеромонаха.

Был в должности секретаря синодального комитета по догматическим и каноническим вопросам, позднее — первым секретарём Священного синода Элладской православной церкви.

10 мая 2010 года решением Священного синода иерархии Элладской православной церкви был избран (66 голосов из 75 избирателей) для рукоположения в сан митрополита Кифисийского, Амарусийского и Оропского (архимандрит Нектарий (Андонопулос) получил 0 голосов, архимандрит Хрисанф (Стеллатос) — 0 голосов; 5 пустых бюллетеней и 4 недействительных).

14 мая 2010 года состоялась его архиерейская хиротония. В хиротонии приняли участие: архиепископ Афинский Иероним (Лиапис), митрополит Закинфский Хризостом (Синетос), митрополит Никейский Алексий (Врионис), митрополит Навпактский Иерофей (Влахос), митрополит Зихнийский Иерофей (Цолиакос), митрополит Месогейский Николай (Хадзиниколау), митрополит Кесарьянский Даниил (Пурцуклис), митрополит Глифадский Павел (Цаусоглу), митрополит Пирейский Серафим (Мендзелопулос), митрополит Коринфский Дионисий (Мандалос), митрополит Мессинийский Хризостом (Савватос), митрополит Илийский Афинагор (Дикеакос) и епископ Фотикийский Дионисий (Сифнеос).

Примечания 

Выпускники юридического факультета Афинского университета
Выпускники богословского института Афинского университета
Митрополиты Элладской православной церкви